Maple Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Maple Mountain, Ontario, berg, 
 Maple Mountain, British Columbia, berg,